Francesco Carrara (1716–1793), olasz bíboros
Francesco Carrara (1805–1888), olasz jogász